Ливада Мика има више значења:

 Ливада Мика (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ливада Мика (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији